

Persone

 Qiu Bo (1993) – tuffatore cinese
 Qiu Chen (1963) – ex cestista cinese
 Qiu Chuji, noto anche col nome taoista Changchun zi (1148-1227) – taoista cinese
 Qiu Jian (1975) – tiratore a segno cinese
 Qiu Jin (1875-1907) – rivoluzionaria, scrittrice e femminista cinese
 Qiu Li (1981) – ex calciatore cinese naturalizzato singaporiano
 Qiu Miaojin (1969-1995) – scrittrice taiwanese
 Qiu Shengjiong (1985) – calciatore cinese
 Qiu Xiaolong (1953) – scrittore, poeta, traduttore saggista cinese di lingua inglese

Altro
 contea di Qiu – contea della Cina nella provincia di Hebei
 Cratere Qiu Ying – cratere sulla superficie di Mercurio
 La storia di Qiu Ju – film del 1992 diretto da Zhāng Yìmóu